Mastrangelo o Mastrángelo en su grafía castellanizada, puede hacer referencia a:

Ernesto Mastrángelo, futbolista argentino.
Santiago Mastrangelo, futbolista uruguayo.